Трка на 60 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014.  одржано је 7. и 8. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Титулу освојену у Истанбулу 2012, није бранио Џастин Гатлин из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 44 такмичара из 33 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичара године на 60 метара у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2014.

Квалификационе норме

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у трци на 60 метара у дворани са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 44 такмичара је подељено у 6 група. За пласман у полуфинале пласирали су се троје првопласираних из група (КВ) и шесторо према постигнутом резултату (кв).,.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Плас. !! Група !! Атлетичар !! Земља !! Резултат!! Белешка
|-bgcolor=#ccffcc
| 1 || 4 || align=left | Ричард Килти || align=left |  Уједињено Краљевство || 6,53 || КВ,   
|-bgcolor=#ccffcc
| 2 || 6 || align=left | Двејн Чемберс || align=left |  Уједињено Краљевство || 6,57 || КВ
|-bgcolor=#ccffcc
| 3 || 5 || align=left | Лукас Јакупчик || align=left |  Немачка || 6,57 || КВ
|-bgcolor=#ccffcc
| 4 || 2 || align=left | Бингтјен Су || align=left |  Кина || 6,58 || КВ 
|-bgcolor=#ccffcc
| 4 || 4 || align=left | Неста Картер || align=left |  Јамајка || 6,58 || КВ 
|-bgcolor=#ccffcc
| 4 || 4 || align=left | Реза Гасеми || align=left |  Иран || 6,58 || КВ, [[Атлетски рекорди Ирана у дворани за мушкарце|НР]]
|-bgcolor=#ccffcc
| 4 || 5 || align=left | Даријуш Кућ|| align=left |  Пољска || 6,58 || КВ,  
|-bgcolor=#ccffcc
| 8 || 1 || align=left | Џералд Фири || align=left |  Замбија || 6,59 || КВ 
|-bgcolor=#ccffcc
| 8 || 1 || align=left | Kimmari Roach || align=left |  Јамајка || 6,59 || КВ, 
|-bgcolor=#ccffcc
| 8 || 3 || align=left | Џејсон Роџерс || align=left |  Сент Китс и Невис || 6,59 || КВ
|-bgcolor=#ccffcc
| 11 || 1 || align=left | Марвин Брејси || align=left |  САД || 6,60 || КВ 
|-bgcolor=#ccffcc
| 12 || 3 || align=left | Ворен Фрејзер || align=left |  Бахаме || 6,61 || КВ 
|-bgcolor=#ccffcc
| 13 || 6 || align=left | Адам Харис || align=left |  Гвајана || 6,62 || КВ 
|-bgcolor=#ccffcc
| 14 || 5 || align=left | Феми Огуноде || align=left |  Катар || 6,63 || КВ 
|-bgcolor=#ccffcc
| 14 || 6 || align=left | Гејвин Смели || align=left |  Канада || 6,63 || КВ 
|-bgcolor=#ddffdd
| 14 || 6 || align=left | Бриџеш Лоренс || align=left |  Сент Китс и Невис || 6,63 || кв 
|-bgcolor=#ddffdd
| 17 || 6 || align=left | Габријел Мвумвуре || align=left |  Зимбабве || 6,64 || кв,  
|-bgcolor=#ccffcc
| 18 || 2 || align=left | Yoshihide Kiryu || align=left |  Јапан || 6,65 || КВ 
|-bgcolor=#ccffcc
| 18 || 3 || align=left | Zhang Peimeng || align=left |  Кина || 6,65 || КВ,    
|-bgcolor=#ddffdd
| 20 || 1 || align=left | Фабио Черути || align=left |  Италија || 6,67 || кв
|-bgcolor=#ccffcc
| 21 || 2 || align=left | Трел Кимонс || align=left |  САД || 6,68 || КВ
|-bgcolor=#ddffdd
| 22 || 2 || align=left | Hassan Taftian || align=left |  Иран || 6,69 || кв, 
|-bgcolor=#ddffdd
| 22 || 4 || align=left | Баракат Ал-Харти || align=left |  Оман || 6,69 || кв,  
|-bgcolor=#ddffdd
| 22 || 3 || align=left | Remigiusz Olszewski || align=left |  Пољска || 6,69 || кв
|-
| 22 || 4 || align=left | Самјуел Франсис || align=left |  Катар || 6,69 ||
|-
| 22 || 5 || align=left | Адријан Грифит || align=left |  Бахаме || 6,69 || 
|-
| 27 || 2 || align=left | Adam Zavacký || align=left |  Словачка || 6,71 || 
|-
| 28 || 2 || align=left | Odain Rose || align=left |  Шведска || 6,71 ||
|-
| 29 || 1 || align=left | Том Клинг-Баптист || align=left |  Шведска || 6,72 || 
|-
| 30 || 3 || align=left | T.J. Lawrence || align=left |  Канада || 6,74 || 
|-
| 31 || 4 || align=left | Calvin Kang Li Loong || align=left |  Сингапур || 6,75 || 
|-
| 32 || 5 || align=left | Роландо Паласиос || align=left |  Хондурас || 6,78 ||   
|-
| 33 || 5 || align=left | Пол Вилијамс || align=left |  Гренада || 6,82 || 
|-
| 34 || 1 || align=left | Сибусисо Матсенџва || align=left |  Свазиленд || 6,88 || [[Атлетски рекорди Свазиленда у дворани за мушкарце|НР]]
|-
| 35 || 1 || align=left | Jean Thierie Ferdinand || align=left |  Маурицијус || 6,98 ||  
|-
| 36 || 6 || align=left | Ристе Пандев || align=left |  Македонија || 7,00 || 
|-
| 37 || 2 || align=left | Cristian Leguizamón || align=left |  Парагвај || 7,02 ||   
|-
| 38 || 6 || align=left | Faresa Kapisi || align=left |  Америчка Самоа || 7,14 || [[Атлетски рекорди Америчке Самое у дворани за мушкарце|НР]]
|-
| 39 || 4 || align=left | Benjamín Véliz || align=left |  Никарагва || 7,27 || [[Атлетски рекорди Никарагве у дворани за мушкарце|НР]]
|-
| 40 || 3 || align=left | Грегори Браде || align=left |  Француска Полинезија || 7,30 ||  
|-
| 41 || 5 || align=left | Ddoyd Brown || align=left |  Аруба || 7,47 || |-
| 42 || 3 || align=left | Yondan Namelo || align=left |  Микронезија || 7,56 ||  
|-
| 43 || 4 || align=left | Jamodre Lalita || align=left |  Маршалска Острва || 7,72 || |-
| || || align=left | Solomon Bockarie || align=left |  Сијера Леоне ||  ||  
|}

Полуфинале 
У полуфиналу 24 такмичара је подељено у 3 групе. За финале пласирали су се два првопласирана из група (КВ) и два према постигнутом резултату (кв).,.

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Трка на 60 метара на Светском првенству у атлетици у дворани